Yellow Jacket – comunità non incorporata del Colorado, negli Stati Uniti d'America
 Yellow Jacket – comunità non incorporata della Florida, negli Stati Uniti d'America
 Yellowjacket – personaggio della Charlton Comics
 Calabrone (Yellowjacket) – nome di una serie di personaggi della Marvel Comics